Ægteskab () er en sovjetisk film fra 1937 af Erast Garin og Khesja Loksjina.

Medvirkende 
 Erast Garin som Podkolesin
 Stepan Kajukov som Kotjkaryov
 Aleksej Matov som Anutjkin
 A. Tjekajevskij som Starikov
 Nina Latonina som Agafja

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1937
Komediefilm fra Sovjetunionen